Суперкубок Іспанії з футболу 1999 — 14-й розіграш турніру. Матчі відбулись 8 і 15 серпня 1999 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Валенсія.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt 
 Суперкубок на rsssf  

1999
Іспанія
Футбол